Månegarm kan syfta på:

Månegarm – en figur i fornnordisk mytologi
 Månegarm (musikgrupp) – ett folk metal/viking metal/black metal-band från Norrtälje, bildat 1995
 Månegarm (musikalbum) – det åttonde studioalbumet med det svenska folk metal/viking metal-bandet Månegarm från 2015